Connexxion, een Nederlands Openbaar Vervoerbedrijf
 120, 120 in Romeinse cijfers